Johann Nepomuk Czermak – niemiecki fizjolog
 Wiktor Czermak – polski historyk